

Geografia 
 Is o Ys – città mitologica della Bretagna
 Is-en-Bassigny – comune dell'Alta Marna (Francia)
 Is-sur-Tille – comune della Côte-d'Or (Francia)

Sigle 
 Indice di sazietà – parametro che misura il potere saziante del cibo
 Insertion sequence – sequenza di inserzione in genetica
 Internacia Seminario – incontro esperantista organizzato annualmente in Germania dal 1957 al 2008
 International Sign – lingua dei segni internazionale

Alfabeti
 Is – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 IS – codice vettore IATA di Island Airlines
 IS – codice FIPS 10-4 di Israele
 is – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua islandese
 IS – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Islanda
 IS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Isernia (Italia)
 IS – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Iași (Romania)

Economia 
 Curva IS (Investment/Saving) – rappresentazione del settore reale nel modello IS-LM

Informatica 
 .is – dominio di primo livello dell'Islanda

Fumetti 
 [[Is]] – manga
 IS (Infinite Stratos) – serie di light novel, manga e anime
 IS - Otoko demo onna demo nai sei, manga e dorama''

Altro 
 Is – abbreviazione per Libro di Isaia
 IS – abbreviazione per il carro Iosif Stalin
 Lexus IS – automobile della Lexus
 IS – abbreviazione in ambito fotografico per intendere la stabilità di un obiettivo (si parla di obiettivo stabilizzato)
 IS o ISIS o ISIL – abbreviazione per Stato Islamico, gruppo terrorista-islamico.
 IS – targa d'immatricolazione automobilistica per la Provincia di Isernia, dall'anno 1970, nella Regione Molise.

Altri progetti